Боб Пек (, 23 августа 1945 — 4 апреля 1999) — британский  театра, телевидения и кино. Окончил Лидском колледже искусств, с 1972 выступал в различных телевизионных программах. Запомнился ролями в ряде кинофильмов, например в фильме 1993 года «Парк Юрского периода».

Умер от рака в возрасте 53 лет.

Фильмография 
 1975 — Королевский блеск
 1989 — Поток
 1990 — Повелитель мух
 Хроники молодого Индианы Джонса
 1993 — Парк юрского периода (фильм)

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака
Киноактёры Великобритании